Килаос или Силао-многозначный термин.

 коммуна в заморском регионе Франции Реюньоне.

 одноимённый город,центр коммуны Силао (Реюньон)

См. также 

 Силао